El topónimo Lake View puede hacer referencia varios lugares de Estados Unidos:

 Lake View, un pueblo en el estado de Alabama.
 Lake View, una ciudad en el estado de Arkansas.
 Lake View, un pueblo en el estado de Carolina del Sur.
 Lake View, un municipio en el estado de Dakota del Sur.
 Lake View, una ciudad en el estado de Iowa.
 Lake View, un área no incorporada en el estado de Nueva York.
 Lake View, una plantación en el estado de Maine.
 Lake View, un municipio en el estado de Minnesota. 
 Lake View, un lugar designado por el censo en el estado de Texas.
 Lake View, un distrito de Chicago, Illinois